Сюсе́-сюр-Ердр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 15 км на північ від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2357 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6544,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сюсе-сюр-Ердр

 Сюсе-сюр-Ердр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюсе-сюр-Ердр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюсе-сюр-Ердр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюсе-сюр-Ердр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара